Okręty US Navy o nazwie USS  "Parrakeet":
 Pierwszy "Parrakeet" (AMc-34) był trałowcem typu Pipit, który był w służbie w latach 1941 - 1944.
 Drugi "Parrakeet" (YMS-434) był trałowcem typu YMS-1, który był w służbie w 1944 - 1947.
 Trzeci "Parrakeet" (AM–419) miał być trałowcem typu Admirable, ale jego budowa została przerwana 11 sierpnia 1945.
Parrakeet